

Sigle
 Incredible String Band – gruppo musicale folk psichedelico britannico
 Indipendent sideband – banda laterale indipendente, in aviazione
 International School of Beijing – scuola privata cinese
 International School of Brussels – scuola internazionale belga
 International Submarine Band – gruppo musicale country rock statunitense

Codici 
 ISB – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Benazir Bhutto, Islamabad, Pakistan